Belavia () — белорусская государственная авиакомпания со штаб-квартирой в Минске. Образована в 1996 году. Основные рейсовые и чартерные международные полёты осуществляет из Национального аэропорта Минск. Полное наименование — Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Белавиа».

Компания имеет 17 представительств в странах ближнего и дальнего зарубежья, является членом международной организации авиаперевозчиков — IATA (с 12 августа 1997 года).

В 2020 году было перевезено 1 707 040 пассажиров, что на 58,4% меньше, чем в 2019 году. Такие результаты обусловлены введением ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19. Авиакомпания «Белавиа» осуществила 16 600 регулярных рейсов в 32 аэропорта 31 государства, а также 3 094 чартерных рейса в 77 аэропортов 38 государств. Также в течение года «Белавиа» продолжила уделять особое внимание развитию транзитных перевозок через Национальный аэропорт «Минск». Доля транзитных пассажиров на регулярных рейсах авиакомпании составила 44,7 %.

C 2019 года для транзитных пассажиров компания предложила воспользоваться перелетом с остановкой (стоповером) в Минске. Эта опция позволяет пассажирам, следующим с пересадкой через Национальный аэропорт «Минск», остановиться на срок от 24 до 72 часов в столице Белоруссии.

В мае 2021 года, после инцидента с посадкой Boeing 737 в Минске, против авиакомпании введены санкции, запрещающие ей выполнять рейсы в страны Евросоюза, Великобританию, США и Украину. В декабре того же года «Белавиа» попала в санкционные списки Европейского союза, Швейцарии и некоторых других стран Европы.

История 

История белорусской гражданской авиации берёт своё начало с 7 ноября 1933 года, когда состоялось торжественное открытие Минского аэровокзала — первого белорусского пассажирского терминала. Следующей весной в Минске приземлились 3 самолёта По-2, принадлежавших Смоленскому авиаподразделению спецприменения Московского управления гражданского воздушного флота. В 1936 году начали осуществляться первые регулярные почтово-пассажирские рейсы в Москву. Летом 1940 года основан Белорусский «104-ый Объединенный авиационный отряд» ГУВФ, количество рейсов достигло восьми. С октября 1944 года по май 1953 года существовало Белорусское управление Гражданского воздушного флота (БУГВФ). Начальниками которого были: Коротков В. М., Клуссон Е. Т., Горбунов К. Д. С мая 1953 года по декабрь 1964 года существовало Белорусское территориальное управление Гражданского воздушного флота (БТУГВФ). Начальниками которого были: Симонянц В. С. и Горб В. Н. А 27.07.1964 году Указом Президиума ВС СССР № 2729-VI из Главного управления гражданского воздушного флота (ГУГВФ) при Совете министров СССР было создано Министерство Гражданской авиации СССР (МГА СССР). После чего были переименованы все (15) союзных ТУГВФ в Управления гражданской авиации. Так появилось Белорусское Управление Гражданской Авиации (БУГА). (См. стр.31-35 Липин А. В. Штурманская служба гражданской авиации от взлёта до посадки / СПб ГУГА.СПб., 2016.‒ 153 с.). В котором, впервые с 1973 года, была введена должность флаг-штурмана, а затем и главного штурмана (Лагун, Леонид Демидович). Начальниками БУГА были: Глущенко Д. Г. и Курило В. М.

С 1961 года по 1983 год происходит пополнение воздушного флота Белорусского Управления Гражданской Авиации. За эти годы был получен турбовинтовой самолёт Ан-10 (1961 г.), в 1963 году белорусскую регистрацию получил первый самолёт Ту-124, в 1973 году началась эксплуатация первого самолёта Ту-134А. В сентябре-октябре 1982 года во владение Минской авиационной технической базы перешёл первый самолёт Ту-154. В период существования БССР были открыты первые авиалинии на вышеперечисленных типах самолётов как в страны социалистического лагеря: Польши (Варшава), Чехии (Прага), Венгрии (Будапешт), ГДР (Берлин, Лейпциг), так и в страны капиталистического лагеря: Австрия (Вена) и т. д. с единственного на тот момент международного и столичного аэропорта Минск-1. (См. первопроходца первой реактивной техники и первого главного штурмана Белорусской республики Лагун, Леонид Демидович).

В тот период, в связи с возрастающей угрозой угонов самолётов, в целях безопасности полётов экипажам выдавалось штатное оружие типа пистолета Макарова.

После распада СССР и обретения независимости Белоруссией в 1991 году было образовано Белорусское объединение гражданской авиации «Белавиа», которое унаследовало парк воздушных судов, принадлежавших Белорусскому Управлению Гражданской Авиации (БУГА). В структуру объединения которого вошли все предприятия гражданской авиации Белоруссии, ранее принадлежавшие БУГА.

Национальная авиакомпания «Белавиа» была образована 5 марта 1996 года в результате реорганизации Белорусского объединения гражданской авиации. В период 1995—1997 годов были открыты рейсы в Ларнаку, Лондон, Пекин, Рим и Стамбул. 12 августа 1997 года «Белавиа» вступила в действительные члены Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА).

В 1998 году открывается новый маршрут Минск-2 — Прага — Минск-2 на самолётах типа Боинг-737. До этого с 1950 года в Прагу летали ТУ-134 (ТУ-124, Ан-12, Ан-10, Ил-14) с аэропорта Минск-1. В этом же году «Белавиа» объединилась с авиакомпанией «Минскавиа», в результате чего её флот пополнился несколькими Ан-24, Ан-26 и Як-40, и получила по лизингу «ТУ-154М».

В 2000 году объединились авиакомпании «Белавиа» и «Могилевавиа».

18 мая 2001 года открыто регулярное сообщение между Минском и Парижем.

В 2002 было подписано первое соглашение «код-шеринг» с Австрийскими авиалиниями, которое положило начало активному сотрудничеству с зарубежными партнёрами.

В международных перевозках «Белавиа» сотрудничает с такими известными авиакомпаниями как российская «Аэрофлот», а также зарубежные «Aer Lingus», «LOT», «Lufthansa», «Austrian Airlines» и другие, с которыми заключены соглашения о коммерческом сотрудничестве.

В 2003 году «Белавиа» начинает выполнять регулярные рейсы в Калининград, в октябре этого же года в Национальный аэропорт «Минск» прибыл первый самолёт западного производства «Боинг 737—500», который был взят авиакомпанией в оперативный лизинг. А подписанное коммерческое соглашение между «Белавиа» и «Air Baltic» о предоставлении блоков мест на рейсах Минск-Рига-Минск позволило сделать первые шаги в совместной работе двух авиакомпаний.

О профессиональном признании авиакомпании свидетельствует тот факт, что в феврале 2004 года «Белавиа» стала обладателем Бронзовой медали Национального конкурса БРЕНД ГОДА 2003 в номинации «Бренд Профи». Ввод в эксплуатацию второго «Боинга 737-500» и подписание между «Белавиа» и «Аэрофлотом» код-шерингового соглашения на выполнение рейсов Минск-Москва-Минск также стали значительными событиями в 2004 году.

Результатом взаимодействия «Белавиа» и «ЧСА-Чешских авиалиний» в мае 2005 года стало открытие линии Минск-Прага-Минск в соответствии с подписанным соглашением «код-шеринг».

В феврале 2007 года осуществилась поставка первого регионального самолёта CRJ-100 LR, начали выполняться регулярные полёты по маршруту Минск-Баку при участии азербайджанской авиакомпании «Азал», в целях укрепления позиций на рынке и совершенствовании информационной структуры «Белавиа» в марте устанавливает контакты с SABRE Airline Solution и внедряет систему, позволяющую использовать технологию электронного билета при работе с турагентствами и партнёрами по интерлайн-соглашениям, а также начинает внедрять программу поощрения часто летающих пассажиров. Продажа электронных билетов (e-ticket) «Белавиа» в системе «Амадеус» через агентов по продаже авиаперевозок (BSP) Австрии, Италии, Польши, Швеции, Германии, Украины, Кипра и Чехии становится возможной уже в июле 2007 года. В этом же году для пассажиров стало возможным осуществлять перелёт по новому регулярному рейсу Минск-Санкт-Петербург.

С 11 февраля 2008 года у пассажиров, вылетающих рейсами из Москвы, появляется возможность покупки электронного авиабилета.

В 2008 году компания подписывает электронные интерлайн-соглашения с авиакомпаниями «Air One» (Италия), «LOT» (Польша), «Air Baltic» (Латвия), «Austrian Airlines», «Aerosvit» (Украина), «British Airways», «Lufthansa» (Германия), «KD Avia» (Россия), израильской «El Al» и «S7» (Россия).

В июне 2008 года налажено прямое сообщение между Минском и Миланом, открыто представительство второго собственного офиса в Италии.

В рамках реализации государственной программы развития гражданской авиации Белоруссии «Белавиа» приобретает в 2008 году в оперативный лизинг два «Боинга 737-500» и один «Боинг 737-300» от американской лизинговой компании «ILFC- International Leasing Finance Corporation» («Международная Лизинговая Финансовая Корпорация»).

В конце 2008 года «Белавиа» внесена в регистр ИАТА как авиакомпания, соответствующая стандартам эксплуатационной безопасности (IOSA). Наличие сертификата IOSA подтверждает использование авиакомпанией передовых стандартов в области управления безопасностью полётов, определяет международный статус безопасного перевозчика, даёт потенциал к расширению международного сотрудничества с ведущими авиакомпаниями мира, упрощает выход на новые рынки.

За первую половину 2009 года «Белавиа» взяла в лизинг и ввела в эксплуатацию четыре самолёта западного производства: два — Боинг 737-300 и два CRJ-200, а самолёт Ан-24 был выведен из состава воздушного флота авиакомпании.
В августе этого же года Национальная авиакомпания «Белавиа» открывает новый регулярный рейс по маршруту Минск-Амстердам-Минск.
11 ноября 2009 года вошло в историю авиакомпании «Белавиа» как день когда был приобретён первый авиабилет «Белавиа» через сеть Интернет на сайте авиакомпании. В тот раз пассажир приобрёл билет на рейс Минск-Москва-Минск в экономическом классе.
В том же месяце авиакомпания стала лауреатом Первой Национальной Премии в области маркетинга «Энергия успеха» в номинации «Лучшие коммуникации, выстроенные средствами BTL».
С 4 декабря «Белавиа» открывает продажу электронных билетов на рейсы национального голландского авиаперевозчика «KLM Royal Dutch Airlines». Таким образом пассажиры, летающие рейсами «Белавиа», получили дополнительную возможность путешествовать в страны Европы, Северной и Южной Америки через Амстердам.

С конца 2009 года на бортах ВС Национального авиаперевозчика начинает полёты новый ежемесячный бортовой журнал авиакомпании «Belavia ON AIR».
Начало следующего года ознаменовалось для «Белавиа» открытием нового маршрута Минск — Рига.
7 апреля в Национальном аэропорту «Минск» приземлится очередной самолёт американского производства Boeing 737-500, приобретённый авиакомпанией «Белавиа» в оперативный лизинг. Так парк воздушных судов стал насчитывать уже шесть самолётов данной модификации.

В 2010-х годах 
17 мая 2010 «Белавиа» и крупнейший французский авиаперевозчик Air France внедрили электронное интерлайн-соглашение, на основании которого обе стороны получили возможность оформлять электронные перевозочные документы на рейсы друг друга.

Важным и приятным событием для Национальной авиакомпании «Белавиа» стало присоединение в июле к Европейской ассоциации региональных авиакомпаний (ERAA).
Динамично развивая партнёрские отношения, за второе полугодие 2010 года авиакомпания «Белавиа» заключила двустороннее интерлайн-соглашение (а следом за ним и электронное интерлайн-соглашение) с американской авиакомпанией «Дельта». Ещё одним партнёром для «Белавиа» стала авиакомпания «Татарстан», с которой также было подписано интерлайн-соглашение.
Продолжая развивать маршрутную сеть, авиакомпания «Белавиа» открывает новое направление в географии полётов: 15 сентября 2010 года из Национального аэропорта вылетел первый рейс в Батуми — старейший курортный город Грузии.
Спустя месяц пассажирам «Белавиа» открылась возможность приобретения электронного авиабилета на рейсы в Стамбул.
В соответствии с государственной программой развития гражданской авиации «Белавиа» приобретает в оперативный лизинг очередное воздушное судно — самолёт CRJ-200LR канадского производителя Bombardier. 26 октября он приземлился в Национальном аэропорту «Минск», прилетев из датского города Сондерборг.

14 декабря 2008 года «Белавиа» открыла регулярный рейс по маршруту Минск — Ашхабад — Минск. Полёты в столицу Туркмении стали выполняться один раз в неделю.

28 апреля 2013 года «Белавиа» открыла рейс в Самару (Международный аэропорт «Курумоч»), который стал седьмым по счёту направлением в Россию. Полёты стали выполняться 2 раза в неделю.

15 сентября 2013 года был открыт первый регулярный рейс по маршруту Минск-Будапешт-Белград-Будапешт-Минск. Это единственный рейс белорусской авиакомпании, который связывает два пункта назначения в других государствах.

17 декабря 2014 года был открыт новый авиарейс по маршруту Минск-Женева-Минск, а 19 декабря был выполнен первый регулярный полёт в Вильнюс.

3 января 2014 года в Национальном аэропорту «Минск» приземлился очередной Boeing 737-300 авиакомпании «Белавиа».

28 апреля 2014 состоялся первый регулярный авиарейс по маршруту Минск-Ницца-Минск. Полёты стали выполняться трижды в неделю.

30 апреля 2014 в Национальном аэропорту «Минск» приземлился новый самолёт «Белавиа» Embraer-195LR. Это воздушное судно было приобретено авиакомпанией в собственность напрямую у бразильской компании. Позже, в мае, был приобретён второй Embraer-195LR.

23 января 2015 флот авиакомпании «Белавиа» пополнился первым Boeing 737-800NG. Это позволило авиакомпании оперативно реагировать на развитие спроса со стороны пассажиров на среднемагистральные направления. В апреле этого же года флот пополняет ещё один Boeing 737-800NG.

29 апреля 2015 года состоялся первый регулярный авиарейс авиакомпании по маршруту Минск-Алматы-Минск.

2 июля 2015 года между «Белавиа» и Uzbekistan Airways начало действовать электронное интерлайн-соглашение

19 июня 2016 г. ОАО «Авиакомпания „Белавиа“» открыло еженедельный рейс по маршруту Минск-Паланга-Минск.

17 августа 2016 года ОАО «Авиакомпания „Белавиа“» начала выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Львов-Минск. Полёты выполняются с частотой 4 раза в неделю.

13 Сентября 2016 «Белавиа» совершила первый полёт в новый аэропорт Московской области «ЖУКОВСКИЙ», Авиакомпания «Белавиа», открыв новый рейс по маршруту Минск — Жуковский, стала первым перевозчиком, который начал выполнять полёты в новый международный аэропорт Московской области «Жуковский».

15 сентября 2016 г. Авиакомпании «Белавиа» и «Узбекистон хаво йуллари» подписали соглашение о совместной эксплуатации авиалинии («код-шеринг»).

В 2017 «Белавиа» получила высшую оценку «пять звезд» в рейтинге региональных авиакомпаний по версии американской пассажирской ассоциации APEX.

30 декабря 2017 годовой пассажиропоток «Белавиа» впервые в истории авиакомпании достиг трех миллионов человек.

28 апреля 2018 года авиакомпания «Белавиа» осуществила первый рейс по маршруту Минск-Ростов-на Дону-Минск.

30 октября 2018 года ОАО «Авиакомпания „Белавиа“» выполнила первый регулярный рейс по новому маршруту Минск-Кишинёв-Минск.

17 декабря 2018 года ОАО «Авиакомпания „Белавиа“» выполнила первый регулярный рейс по маршруту Минск-Воронеж-Минск.

15 июля 2019 года авиакомпания «Белавиа» выполнила первый регулярный рейс по маршруту Минск-Мюнхен-Минск.

Акционирование 

30 декабря 2013 года был издан Приказ Госкомимущества об акционировании «Белавиа», из названия компании в ходе акционирования пропало слово «Национальная».

Ребрендинг 
15 августа 2016 года в Национальном аэропорту приземлился Boeing 737-800NG, прибывший с завода-изготовителя (г. Сиэтл, США) в новой ливрее «Белавиа». В тот же день был представлен ребрендинг авиакомпании, который разрабатывался на протяжении полутора лет. Для пассажиров прошлая ливрея «Белавиа» ассоциируется с авиакомпаниями советского времени, что накладывает отпечаток на образ белорусской авиакомпании. Для того чтобы сформировать современный имидж «Белавиа», а также выйти на новый уровень взаимодействия с клиентами, было принято решение провести ребрендинг. Главным новым элементом белорусской авиакомпании «Белавиа» выступает традиционный белорусский цветок василёк, который с давних пор считается символом чистоты, приветливости и дружелюбия. Сердцевина графического «василька» означает дом, то есть Белоруссия, куда всегда хочется возвращаться, а лепестки синего цветка передают ощущение полёта и движения вперёд. Василек также отражает слоган авиакомпании «Мы соединяем». Новый фирменный стиль будет представлен во внешнем оформлении корпоративных элементов авиаперевозчика: интерьеры самолётов и офисов, форма экипажей, шаблоны для документации, официальный сайт, навигационные и рекламные поверхности.

Брендированные самолёты 

29 июля 2016 г. авиакомпания представила воздушное судно Boeing 737-300 (бортовой номер EW-254PA) в ливрее популярной белорусской интернет-игры World of Tanks. Макет самолёта выполнен в корпоративных цветах бренда World of Tanks. Фюзеляж самолёта стал чёрным, крылья — оранжевыми. В задней части красуется огромный оранжевый орнамент в белорусском стиле, выполненный в форме танка Т-34, а сбоку надписи: «Игра из Беларуси, в которую играет весь мир». На хвосте — огромный белый василёк, который стал символом авиакомпании после проведения ребрендинга. Его оформляли в чешской Остраве, потратив 300 литров краски. Самолёты в ливрее чёрного цвета встречаются нечасто, выглядят они необычно. Основная идея брендированной ливреи — показать, что игра, известная во всём мире, — родом из Белоруссии.

Для Белоруссии — это первый случай коммерческого брендирования самолёта. В таких цветах самолёт будет летать три года. Однако продлили и самолёт летает в такой ливрее на настоящий момент (ноябрь 2019). Возможно, он будет летать в этой ливрее до момента списания. Салон остался без изменений, такой же, как и на остальных линейных машинах.

12 декабря 2018 в аэропорту Минск приземлился самолёт Embraer ERJ-195LR с бортовым номером EW-400PO, брендированный для компании Wargaming. Покрасили его в Ульяновске. Использованы цвета серебристый, оранжевый, чёрный. Около передней двери виднеется зубр. Интерьер салона также брендирован в стиле игры World of Tanks.
 В танколет 2.0 ребрендингу так же подвергся и салон. Подголовники имеют символ техники ( ТТ, СТ, ЛТ, ПТ, САУ). На откидных столиках представлены ТТХ техники. Так же аудиоряд использует музыку из самой игры. И приветствие на борту стилизовано под игру.

В 2020-х годах 
С 11 апреля 2021 вновь запущены регулярные рейсы Минск-Нижний Новгород-Минск.

С 13 апреля 2021 возобновлены регулярные полеты авиакомпании по маршруту Минск-Казань-Минск.

24 мая 2021 Евросовет распорядился запретить «Белавиа» полеты во все страны ЕС. «Белавиа» выставила свой первый самолёт Ту-154 на продажу.

После начала миграционного кризиса на границах «Белавиа» была включена в пятый пакет санкций Европейского союза, вступивший в силу 2 декабря 2021 года. 20 декабря к санкциям ЕС присоединилась Швейцария, а 22 декабря — Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Сербия, Черногория.

Направления 

В апреле 2021 года, авиакомпания выполняла рейсы в 28 стран по 38 направлениям.

С конца мая авиакомпания перестала выполнять рейсы в Европу, после запрета со стороны ЕС из-за инцидента в минском аэропорту.

В декабре 2021 года маршрутная сеть авиакомпании включала 20 направлений.

По состоянию на май 2022 года авиакомпания выполняет полёты из Минска по следующим направлениям: 
 Россия
 Москва (Шереметьево, Домодедово) 
 Санкт-Петербург (Пулково)
 Калининград
 Казань
 Екатеринбург
 Сочи
 Грузия
 Тбилиси 
 Батуми
 Кутаиси
 Армения
 Ереван
 Узбекистан
 Ташкент
 Казахстан
 Астана
 Объединенные Арабские Эмираты
 Дубай 
 Израиль
 Тель-Авив 
 Турция
 Стамбул
 Анталия
 Бодрум
 Азербайджан
 Баку

30 мая 2022 года Израиль отказал в обслуживании самолётов авиакомпании, в результате чего рейсы в Тель-Авив были отменены.

Спиcок код-шеринговых партнёров 

Авиакомпания «Белавиа» имела ряд код-шеринговых партнёров, с которыми выполняла совместные рейсы:

Список интерлайн-партнеров

Флот 
16 октября 2003 года в Национальный аэропорт Минск прибыл первый самолёт западного производства Boeing 737-500 взятый авиакомпанией в лизинг. Второй такой самолёт прибыл в распоряжение «Белавиа» в апреле 2004 года.

Все иностранные машины авиакомпания приобрела на условиях лизинга. Это разные виды лизинга: относительно CRJ-100LR — финансовый, по истечении сроков которого самолёт перейдёт в собственность компании. Для Boeing — оперативный лизинг, в отношении одного из самолётов срок финансовой аренды продлён на 5 лет после истечения предыдущего срока.

В конце мая 2013 года, компанией был приобретён 6-й по счёту самолёт Boeing 737-300 у румынской компании Carpatair.

17 июля 2018 года ОАО «Авиакомпания „Белавиа“» и Air Lease Corporation (ALC), американская лизинговая компания, объявили на Фарнборо, одном из крупнейших в мире авиасалонов, о заказе четырёх современных авиалайнеров Boeing 737 MAX на условиях лизинга.

Поставка новых самолётов с завода-изготовителя в Сиэтле в Минск была запланирована на 2019—2020 годы. Первый авиалайнер в рамках данной сделки ожидался в Минске в мае 2020 г., однако 2 катастрофы Boeing 737 MAX-8 в Индонезии и Эфиопии и последующий запрет на эксплуатацию воздушных судов данной модели остановил поставки этих самолётов в адрес всех заказчиков, в т.ч. и авиакомпании «Белавиа».

Компания делает ставку на обновление своего самолётного парка. Старые самолёты Boeing Classic моделей 737-300 и 737-500 выводятся из эксплуатации и заменяются на новые современные Embraer и Boeing.

По состоянию на декабрь 2020 г. в распоряжении «Белавиа» имелись следующие самолёты. 23 декабря 2020 г. авиакомпания получила первый Embraer E-195-E2.

По данным russiaplane.net от АК «МинскАвиа» «Белавиа» получила Як-40, Ан-24 и Ан-26
А от Аэрофлота: Ту-154Б2/М, Ту-134А, Ан-24 и один Ил-86 который был во флоте с 1994 по 1996 для полётов в США и Китай, но потом был передан в Атлант-Союз, так как рейсы были не выгодны из-за нехватки пассажиров.

 Выведены из эксплуатации 
Ранее эксплуатировавшиеся типы самолётов:

 Регистрация воздушных судов

«Белавиа Лидер» 
«Белавиа Лидер» — действующая бонусная программа «Белавиа». Программа позволяет пассажирам накапливать баллы за полёты на рейсах авиакомпании и услуги партнёров для последующего обмена на премиальные авиабилеты «Белавиа».

Бортовой журнал Belavia «OnAir» 

Авиакомпания «Белавиа» предлагает своим пассажирам ежемесячное глянцевое инфлайт-издание «Belavia OnAir».

Первый номер журнала «полетел» на бортах авиапарка компании в декабре 2009 года.
С тех пор каждый месяц свежий выпуск раскладывают в кресла самолётов — издание объёмностью от 224 до 320 страниц становится для пассажиров отличным способом скрасить полёт. Журнал Belavia «OnAir» стал победителем ХІII Национального конкурса печатных средств массовой информации «Золотая Литера» в номинации «Лучшие материалы для досуга».

В журнале публикуются материалы о новых и экзотических направлениях, практичные гиды по городам, эксклюзивные интервью с персонами мирового масштаба, маршруты выходного дня по Белоруссии. Учитывая, что четверть аудитории журнала — иностранные туристы, популярные материалы номера переводятся на английский язык.

С июня 2015 года PDF-версия журнала Belavia «OnAir» ежемесячно публикуется на ресурсе ISSUU. В марте 2018 года вышел юбилейный 100-й выпуск издания.

Санкции 

27 мая 2021 Франция объявила о запрете полётов самолетов «Белавиа» в своём воздушном пространстве. Запрет на полёты «Белавиа» ввели также Литва, Латвия, Швеция, Великобритания, Финляндия, Чехия, Польша и Украина. Запреты последовали в ответ на  принудительную посадку в Минске рейса FR4978 по маршруту Афины — Вильнюс, имевшего место 23 мая 2021 года.

В результате санкций, наложенных ЕС после инцидента с рейсом Ryanair, «Белавиа» не сможет летать в ряд европейских городов, среди которых Амстердам, Барселона, Берлин, Брюссель, Франкфурт, Гановер, Калининград, Милан, Мюнхен, Рим, Вена и Варшава. Запрет действует до 30 октября 2021 года.

6 декабря 2021 года, в результате принятия 2 декабря 2021 года пятого пакета санкций ЕС в отношении Белоруссии, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) отключила Белавиа от международных систем взаиморасчётов для пассажирских и грузовых авиаперевозок.

16 июня 2022 года авикомпания попала под санкции США

Происшествия 
 Авария CRJ-100 в Ереване — самое серьезное происшествие с самолётами авиакомпании «Белавиа» c момента основания компании к настоящему времени, произошедшее 14 февраля 2008 года с рейсом В2-1834 Ереван—Минск. По предварительным данным расшифровки «чёрных ящиков», после отрыва воздушного судна от взлётно-посадочной полосы появился левый крен, который экипаж самолёта пытался парировать. Затем воздушное судно перешло в правый крен, произошло столкновение его правой плоскости с землёй. Время от момента отрыва самолёта до контакта с землёй составило 6 секунд. На борту находилось 18 пассажиров и 3 члена экипажа. Пассажиры являлись гражданами Белоруссии, Армении, Грузии, России и Украины. Все пассажиры и члены экипажа спасены. Обошлось без жертв.
 «Причины происшествия кроются в недостаточной отработке производителем системы защиты данного типа самолёта в условиях потенциального или возможного обледенения, — пояснил генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров. — Как показал целый ряд исследований и экспериментов, самолёт нужно было облить антиобледенительной жидкостью, это могло бы помочь избежать инцидента». В то же время он отметил, что согласно действовавшим на тот период техническим документам (по температуре, атмосферному давлению и другим параметрам) необходимости такой обработки самолёта не было.
 Гендиректор «Белавиа» отметил, что производителем данного типа самолёта, канадской компанией «Bombardier», и авиационными властями некоторых стран выпущены дополнительные нормативы, ужесточающие требования к обеспечению противообледенительной обработкой указанного типа лайнеров, в том числе по более раннему включению и выключению антиобледенительных систем крыла, двигателя и других составляющих авиасудна. Такие меры приняты после целого ряда происшествий с самолётами CRJ, аналогичных тем, что произошли с самолётом авиакомпании «Белавиа». Данная ситуация говорит о том, что своевременно не изучаются аналогичные ситуации с похожими типами самолётов (Катастрофа Ту-134 под Минском).
 До 14 февраля 2008 года самым крупным происшествием с самолётами авиакомпании «Белавиа» была нештатная ситуация 6 января 2003 года с Як-40, стекло кабины пилотов которого треснуло вскоре после того, как лайнер вошёл в воздушное пространство Чехии. В сопровождении двух истребителей чешских ВВС пилотам белорусского самолёта удалось успешно посадить Як-40 в пражском международном аэропорту Рузине.
 7 марта 2011 года в киевском аэропорту Борисполь совершил аварийную посадку самолёт CRJ 100/200, совершавший полёт по маршруту «Киев-Минск». Самолёт вернулся в аэропорт вылета после того, как через 20 минут полёта начало наблюдаться задымление салона.
 12 августа 2011 года в аэропорту города Сочи совершил аварийную посадку самолёт Боинг 737, совершавший полёт по маршруту «Батуми — Минск». «При наборе самолётом высоты приборы в кабине пилотов показали, что пассажирский салон не герметизируется. Экипажем было принято решение о совершении вынужденной посадки в ближайшем аэропорту», — пояснили в «Белавиа».
 4 апреля 2012 года в аэропорту Минск-2 совершил аварийную посадку самолёт «Боинг 737» авиакомпании «Белавиа». Самолёт, направлявшийся по маршруту «Минск-Ашхабад», вынужден был вернуться и совершить аварийную посадку в 0:38 часов местного времени. «При взлёте из минского аэропорта в кабине пилотов сработал сигнал о неисправности правой стойки шасси», — комментарий МЧС. В результате аварийной посадки самолёта никто не пострадал. На борту находились 96 пассажиров и 8 членов экипажа.
 21 октября 2016 года самолёт «Боинг 737−800» (бортовой номер EW-456PA) авиакомпании «Белавиа», выполнявший рейс В2−840 из киевского аэропорта Жуляны в Минск, был возвращён в аэропорт вылета по требованию Службы безопасности Украины. Экипажу было заявлено, что в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители. После посадки правоохранительные органы Украины сняли с рейса пассажира, гражданина Армении. МИД Белоруссии в связи с происшествием заявил протест и вручил ноту Украине в связи с принудительной посадкой в Киеве белорусского лайнера. В СБУ опровергают информацию о том, что самолёт заставили вернуться в Киев под угрозой поднять истребители. 1 ноября белорусская сторона опубликовала расшифровку переговоров рейса «Белавиа» с украинским диспетчером, в которой экипаж самолёта получает предупреждение, что за невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват.
 13 марта 2017 года самолёт «Боинг 737» (бортовой номер EW-282PA) авиакомпании «Белавиа», выполнявший рейс B2-983 маршруту Минск-Москва (аэропорт Домодедово) из-за неисправности системы закрылок был вынужден возвратиться в аэропорт вылета после 45 минут полёта в зоне ожидания аэропорта.
 22 декабря 2017 самолёт «Боинг 737-300» после посадки в киевском аэропорту Борисполь при сруливании с ВПП задел передним шасси грунт и выкатился на грунт
 9 декабря 2018 после посадки в сложных метеоусловиях воздушное судно, выполнявшее рейс В2 845 из Минска в киевский аэропорт Борисполь, во время пробега правой стойкой шасси задело грунт. Командир корабля устранил боковое отклонение самолёта, после чего самолёт продолжил движение по взлётно-посадочной полосе, зарулив на стоянку для парковки. Самолёт получил незначительные повреждения. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал
 12 июля 2019 самолёт Boeing 737−300 с бортовым номером EW 336PA, выполнявший рейс B2 847 из Минска в киевский аэропорт Жуляны, при посадке сошёл с взлётно-посадочной полосы. Ни один из находившихся на борту 139 пассажиров и 5 членов экипажа в результате происшествия не пострадал. Самолёт получил незначительные повреждения.
 26 мая 2021 Embraer E195 вылетел по маршруту Минск–Барселона и долетел до границы с Польшей, однако не пересек ее и начал кружить в районе Бреста, Кобрина и Пружан. Лайнер сделал не менее семи кругов, после чего развернулся и направился в Национальный аэропорт Минск.
 2 июня 2021 года из Хургады в Минск самолёт экстренно совершил аварийную посадку в Краснодаре. На борту находилось 180 человек. Как сообщила пресс-служба аэропорта Краснодара, самолет совершил вынужденную посадку из-за технических проблем в топливной системе. Борт штатно совершил посадку в 0:42. В 8:32 за пассажирами прибыл резервный борт. 25 июня 2021 году рейс Белавиа который летел в Анталии пролетел через Латвию. Самолет из Минска вылетел в 16:40.
 26 июля 2021 года самолёт Boeing 737-800 совершил экстренную посадку в Москве (Домодедово) из-за неисправности в одном двигателе. Над Воронежем самолёт подал сигнал бедствия. Над Москвой кружил с одним двигателем. Никто не пострадал.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

 

Авиакомпании Белоруссии
Государственные авиакомпании
Авиакомпании, основанные в 1996 году
Санкции ЕС против Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании